Александр Шлиппенбах:
 Шлиппенбах, Александр Егорович (1830—1903) — русский морской офицер.
 Шлиппенбах, Александр фон (род. 1938, Берлин) — немецкий джазовый пианист